«Mamacita» — песня, записанная американской группой The Black Eyed Peas, пуэртоамериканским рэпером Осуной и певицей J. Rey Soul, которая в 2018 году присоединилась к группе, а также указана, как лид-артист. В песне содержится сэмпл из суперхита Мадонны «La Isla Bonita», поэтому она и авторы трека указаны в авторских титрах. Музыкальное видео, снятое Director X, было представлено в день релиза.

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 



Песни 2020 года
Песни The Black Eyed Peas
Песни, написанные will.i.am
Песни, написанные Мадонной